Ángel Brunell – ex calciatore uruguaiano, difensore
 Beatriz Stix-Brunell – ballerina statunitense, prima solista del Royal Ballet a Londra
 Johan Brunell – calciatore finlandese, difensore centrale
 Mark Brunell – ex giocatore statunitense di football americano, quarterback